David Metcalf ist der Name folgender Personen:

* David Metcalf (Wirtschaftswissenschaftler) (David Harry Metcalf; * 1942), britischer Wirtschaftswissenschaftler 
 David Michael Metcalf (1933–2018), britischer Numismatiker